Апукарана:

 Апукарана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Апукарана — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.